Пилявский — фамилия; имеет женскую форму Пилявская.
 Пилявский, Андрей Борисович (род. 1988) — украинский футболист, защитник клуба «Зари» (Луганск) и национальной сборной Украины.
 Пилявский, Владимир Иванович (1910—1984) — советский архитектор, доктор архитектуры, профессор кафедры истории архитектуры ЛИСИ (СПбГАСУ), заслуженный архитектор РСФСР (1974).